Retortillo  steht für:

 Retortillo (Campoo de Enmedio), Ort in Campoo de Enmedio, Spanien
 Retortillo (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Autonome Gemeinschaft Kastilien und León, Spanien
 Retortillo de Soria, Gemeinde in der Provinz Soria, Autonome Region Kastilien-León, Spanien
 Valle del Retortillo, Gemeinde in der Provinz Palencia, Autonome Region Kastilien-León, Spanien